Лик, Ликос или Ликус () — имя собственное, переводящееся с древнегреческого языка как «волк». Может означать:
 Лик (мифология) — распространённое имя героев древнегреческой мифологии.
 Ликос (Константинополь) — исчезнувшая река, протекавшая через Константинополь.
 Ликус (приток Меандра) — греческое название турецкой реки Чюрюксу.